Ирина Палеолог може да се односи на:

 Ирина Палеолог (византијска царица)
 Ирина Палеолог (бугарска царица)
 Ирина Палеолог Кантакузин
 Ирина Палеолог (трапезунтска царица), трапезунтска царица од 1340. до 1341, кћерка цара Андроника III и супруга цара Василија
 Ирина Палеологина (ћерка Андроника II)